Friedrichsplatz steht für:

 Friedrichsplatz (Karlsruhe)
 Friedrichsplatz (Kassel)
 Friedrichsplatz (Mannheim)
 früherer Name des Marktplatzes in Bromberg, siehe Stary Rynek (Bydgoszcz)